

Astronomia 
Denominazioni attribuite in onore di Ercole Dembowski:
 Cratere Dembowski – cratere nella faccia visibile della Luna
 349 Dembowska – asteroide della fascia principale

Persone 
 Ercole Dembowski – matematico e astronomo italiano
 Metilde Viscontini Dembowski – patriota italiana
 Mikołaj Dembowski – arcivescovo di Leopoli

Pagine correlate 
 Jan Dembowski